Dr. M bezeichnet
 den ehemaligen Premierminister von Malaysia Mahathir bin Mohamad
 einen Film von Regisseur Claude Chabrol aus dem Jahr 1990, siehe Dr. M (Film)
 Dr. Manhattan, eine Comicfigur

DRM